Гран-при Сан-Марино 1985 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1985 года. Прошёл на  автодроме Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 5 мая 1985 года.

Гонка 

|}

 Пересекший финиш первым Ален Прост был позже дисквалифицирован за недовес в 2 кг.
 Вторая и последняя победа Элио де Анджелиса.
 На последних четырёх кругах гонки топливо закончилось у пяти гонщиков из числа лидеров. Больше всего из них повезло Тьерри Бутсену, у которого бензин закончился в самом конце круга. Он смог проехать несколько поворотов накатом, и затем последние несколько метров вручную дотолкал машину до финишной линии, при этом успев пересечь её раньше, чем на финише показались Патрик Тамбе и Ники Лауда, ехавшие позади. После дисквалификации Проста, Бутсен оказался обладателем второго места (первый подиум в карьере), а Тамбе стал третьим (последний его подиум). Также из тех, у кого закончилось топливо, очки смог заработать Стефан Юханссон, за шестое место.
 Микеле Альборето установил время лучшего круга — 1:30,961. Этот лучший круг стал сотым для его команды Ferrari и для двигателей этой марки.

Ссылки 
 
 
 
 Отчёт о гонке на f1news.ru

Гран-при Сан-Марино